Bergjuweelbabbelaar
 Blauwe juweelbabbelaar
 Bonte juweelbabbelaar
 Bruinkapjuweelbabbelaar